Джонатан Ривас Москера (; 11 июля 1998 года, Колумбия) — колумбийский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 96 кг. Чемпион Панамериканских игр 2019 года и чемпион Панамериканского чемпионата по тяжёлой атлетике 2019 года.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 2015 году на молодёжном чемпионате мира во Вроцлаве, где выступал в весовой категории до 85 кг и занял 2 место с результатом 315 кг.

На взрослом чемпионате мира впервые принял участие в 2018 году в Ашхабаде, где в категории до 96 кг занял итоговое 10-е место с результатом 377 кг.

В 2019 году на Панамериканском чемпионате в Гватемале завоевал золото в весовой категории до 96 кг с результатом 391 кг (180 кг в рывке и 211 кг в толкании). Через несколько месяцев стал чемпионом Панамериканских игр в Лиме с результатом 385 кг.

На чемпионате мира 2019 года в Паттайе Джонатан Ривас завоевал малую бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 96 кг, подняв штангу весом 179 кг. В итоговом протоколе он стал четвёртым с результатом 391 кг.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжелоатлеты Колумбии
Чемпионы Панамериканских игр по тяжёлой атлетике